

Astronomia 
 Ovale BA – tempesta di colore rosso nell'emisfero meridionale di Giove

Matematica 
 Ovale – curva piana chiusa che ricorda la forma di un uovo
 Ovale di Cassini – luogo geometrico

Altro 
 Ovale rosso – dipinto a olio su tela di Vasilij Kandinskij
 Ovale di Gangneung – impianto sportivo indoor nel parco Olimpico di Gangneung in Corea del Sud
 Ovale – villaggio nel Distretto di Pune in India

Pagine correlate 
 Oval